Глазгоу има више значења:
 Глазгоу (Делавер)
 Глазгоу (Орегон)
 Глазгоу (Вирџинија)
 Глазгоу (Западна Вирџинија)
 Глазгоу (Илиноис)
 Глазгоу (Кентаки)
 Глазгоу (Мисури)
 Глазгоу (Монтана)
 Глазгоу (Пенсилванија)